De Handball-Bundesliga vrouwen (HBF) is de hoogste Duitse speelklasse in het vrouwenhandbal. In de Bundesliga strijden 14 teams in een competitiesysteem, waarbij iedere club tegen alle andere clubs een thuis- en uitwedstrijd speelt.

De succesvolste club in de Bundesliga is Bayer Leverkusen, gevolgd door TV Lützellinden.

De Bundesliga-kampioenen

Eindstanden

Meeste kampioenschappen

Clubs die de 'dubbel' hebben gepakt 
De volgende clubs hebben in hetzelfde seizoen, zowel het Duitse kampioenschap als de DHB-Pokal gewonnen:
 Bayer Leverkusen – 1979/80, 1981/82, 1982/83, 1983/84, 1984/85, 1986/87
 TV Lützellinden – 1988/89, 1989/90
 TuS Walle Bremen – 1993/94, 1994/95
 Thüringer HC – 2010/11, 2012/13
 TuS Eintracht Minden – 1977/78
 1. FC Nürnberg – 2004/05
 HC Leipzig – 2005/06

De eeuwige tabel

Regionalen kampioenen voor invoering van de Bundesliga

Kampioenen sinds 1958

Kampioenen voor invoering van de Bundesliga (1958-1975) 

Van 1958 tot 1964 mochten ook de vicekampioenen van de regionale competities deelnemen aan de eindronde voor het Duitse Kampioenschap. Tweemaal werd een regionale vicekampioen, Duits kampioen: 
1960 RSV Mülheim (Vize RV West), 1962 Steglitzer SC Südwest (Vize RV Berlin).

Kampioenen tweesporige Bundesliga (1976-1985)

Kampioenen eensporige Bundesliga (sinds 1986)

Nederlanders in de Bundesliga

Statistieken 
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center; font-size:100%"
!Seizoen
!1. Bundesliga
!2. Bundesliga
!3. Liga
!Oberliga
!Totaal
|-
|2020-2021
|29
|6
|1
|1
|37
|-
|2019-2020
|29
|12
|1
|1
|43
|-
|2018-2019
|28
|12
|1
|
|41
|-
|2017-2018
|33
|6
|5
|
|44
|-
|2016-2017
|29
|10
|3
|
|42
|-
|2015-2016
|23
|4
|1
|
|28
|-
|2014-2015
|16
|4
|4
|
|24
|-
|2013-2014
|17
|6
|3
|
|26
|-
|2012-2013
|23
|7
|
|
|30
|-
|2011-2012
|22
|4
|
|
|26
|-
|2010-2011
|15
|7
|
|
|22
|-
|2009-2010
|14
|5
|1
|
|20
|-
|2008-2009
|10
|8
|
|
|18
|-
|2007-2008
|10
|10
|
|
|20
|-
|2006-2007
|13
|5
|
|1
|19
|-
|2005-2006
|9
|6
|
|
|15
|-
|2004-2005
|8
|2
|
|1
|11
|-
|2003-2004
|5
|3
|
|1
|9
|-
|2002-2003
|5
|1
|
|1
|7
|-
|2001-2002
|4
|
|
|
|4
|-
|2000-2001
|2
|
|
|
|2
|-
|1999-2000
|5
|
|
|
|5
|-
|1998-1999
|1
|
|
|
|1
|-
|1988-1989
|1
|
|
|
|1
|-
|1987-1988
|1
|
|
|
|'1
|-
|}
N.B. Speelster met een dubbele speellicentie voor 2 competities worden meegeteld bij de laagste competitie.

 1. Bundesliga 

¹ Ellen Janssen had in het seizoen 2018/2019 een dubbel speelrecht voor SV Union Halle-Neustadt (1. Bundesliga) en HC Leipzig (3. Liga)
² Annefleur Bruggeman heeft in het seizoen 2018/2019 en 2019/2020 een dubbel speelrecht voor Bayer Leverkusen (1. Bundesliga) en TV Beyeröhde (2. Bundesliga)
³ Annefleur Bruggeman heeft in het seizoen 2018/2019 een dubbel speelrecht voor Bayer Leverkusen (1. Bundesliga) en Tus Lintfort (2. Bundesliga)

 2. Bundesliga 

¹ Annefleur Bruggeman heeft een dubbel speelrecht voor Bayer Leverkusen (1. Bundesliga) en TV Beyeröhde (2. Bundesliga)
² Annefleur Bruggeman heeft een dubbel speelrecht voor Bayer Leverkusen (1. Bundesliga) en Tus Lintfort (2. Bundesliga)

 3. Liga 

* Heette destijds de Regionalliga
** Ellen Janssen heeft een dubbel speelrecht voor SV Union Halle-Neustadt (1. Bundesliga) en HC Leipzig (3. Liga)

 Oberliga 

EHF-ranglijst
Het klassement van de EHF-ranglijst voor het seizoen 2020/2021 ziet er als volgt uit :Ontwikkeling''

Bron:

Weblinks 
Website Handball-Bundesliga (vrouwen)
Handball-Archiv.de
Bundesligainfo.de – Handbal-archief

Duitse handbalcompetitie
Handbal in Duitsland